W50 peut faire référence à :
 Coup, torsion, morsure ou écorchure infligés par un tiers, d’après la classification internationale des maladies ;
 W50, une ogive atomique américaine ;
 W50, la cinquantième semaine du calendrier.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres